«Опасная игра» () — итальянско-американский художественный фильм 1993 года, известный также под названием Snake Eyes ().

Сюжет 

Фильм о процессе съёмок психологического триллера. Мадонна играет актрису, исполняющую главную роль, Джеймс Руссо — её партнера по фильму, Харви Кейтель — режиссёра картины. В процессе съёмок рабочий процесс мешается с личной жизнью и партнёр Мадонны к концу фильму путает фильм с реальностью и в приступе ревности и сумасшествия связывает и избивает Мадонну, а затем выстреливает. Но режиссёр не даёт понять, в кого именно.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года